Монте Рико има више значења:

 Монте Рико (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Рико (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику